

События

Европа 
 1 мая — Адам Вейсгаупт основал в Баварии тайное общество иллюминатов.
 Город Улеаборг (ныне Оулу, Финляндия) становится столицей губернии
 Основан Екатеринослав (ныне Днепр).
 Франция — Тюрго лишил сеньоров-виноделов баналитетного права. Январь — Указ короля, уничтожающий цеховые корпорации и гильдии. Кроме 4-5 профессий, все виды торгово-промышленной деятельности освобождены от ограничений и регламентов. Тюрго разработал план единого общинного и городского самоуправления.
 Австрия — отменена судебная пытка.
 Швеция — провозглашена Свобода печати.
 Издана книга Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (распространённое название «Богатство народов»); экономику стали выделять как самостоятельную науку.
 Начало публикации (по частям) «История упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона — появился первый том, охватывавший судьбу Римской империи от конца II века до 476 года.

Азия 
 После 13-месячной осады иранские войска взяли Басру.
 Подавление восстания цзиньчуанских племён в Сычуани.

Америка и Океания 
 Январь — Британский флот опустошил берега Виргинии у селения Норфолк. Вышел памфлет Томаса Пейна «Здравый смысл».
 17 марта — в ходе Американской войны за независимость британские войска эвакуировали осаждённый Бостон.
 Весна — Конгресс аннулировал Навигационные акты, открыл американские порты для кораблей всех стран. Решение о снаряжении приватирских кораблей.
 10 мая — Конгресс предложил колониям создать новые правительства взамен королевских чиновников. Провозглашались независимые республики — штаты, происходила выработка конституций. Решение конгресса о разоружении лоялистов и конфискации их собственности.
 4 июля — Декларация независимости США составлена Томасом Джефферсоном.
 27 августа — Лонг-Айлендское сражение между английскими войсками генерала Уильяма Хау и американскими силами генерала Израэля Патнэма.
 15 сентября — английские войска оккупировали Нью-Йорк, едва не захватив американского командующего Джорджа Вашингтона.
 28 октября — Сражение при Уайт-Плейнс.
 Декабрь — Победа англичан под Трентоном. Чарльз Ли сдался англичанам со своей армией.
 25—26 декабря — Переправа армии Джорджа Вашингтона через реку Делавэр. В сражении при Трентоне захвачено в плен около 1000 гессенских наёмников.
 Буэнос-Айрес становится столицей нового вице-королевства Рио-де-ла-Плата.
 1776—1777 — Испано-португальская война в Америке.
 1776—1779 — Третья экспедиция Кука в Австралию и Полинезию.
 Основан город Сан-Франциско.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1776 году
 24 января — Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман, немецкий писатель, композитор, художник.
 11 февраля — Иоаннис Каподистрия, российский и греческий государственный деятель, первый президент Греции (1827—1831) (уб. 1831).
 1 апреля — Софи Жермен, французский математик и механик.
 11 июня — Джон Констебл, английский художник.
 9 августа — Амедео Авогадро, граф, итальянский учёный, физик и химик, автор закона Авогадро (ум. 1856)
 14 августа — Кристиан Фридрих Тик, немецкий скульптор-портретист, представитель берлинской скульптурной школы (ум. 1851)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1776 году
 24 марта — Джон Гаррисон, английский изобретатель-часовщик (род. 1693).
 25 августа — Дейвид Юм, шотландский философ (род. 1711).

См. также

Примечания